IKA kan syfta på: 

 IKA – en internationell organisation för den kooperativa rörelsen, se Internationella kooperativa alliansen
 IKA – en argentinsk bilfabrik för det amerikanska bilmärket Kaiser, se Industrias Kaiser Argentina